Фамилија Салгадо има више значења:

 Фамилија Салгадо, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Салгадо, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику